

Patronyme 

 Denis Fahey (1883 - 1954), un prêtre, religieux spiritain, et un essayiste irlandais ;
 Jeff Fahey, né en 1952, un acteur et producteur américain ;
 John Fahey (1939 - 2001), un guitariste et compositeur américain ;
 John Fahey, (1945-2020), président de l'agence mondiale antidopage ;
 Keith Fahey, né en 1983, un footballeur irlandais ;
 Myrna Fahey (1933-1973), actrice américaine ;
 Niamh Fahey, née en 1987, une footballeuse internationale irlandaise ;
 Paddy Fahey, né en 1926, un compositeur et fiddler irlandais ;
 Trevor Fahey, né en 1944, un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Patronyme irlandais